Бриллюэн:
 Бриллюэн, Леон (1889—1969) — французский и американский физик.
 Бриллюэн, Марсель (1854—1948) — французский физик.